Oude Eilandkerk (Baltrum)
 Oude Eilandkerk (Spiekeroog)